Ecila Pedroso é uma autora brasileira. Em seu trabalho participou de produções pelo SBT, Rede Globo e RecordTV.

Filmografia
1995 - Sangue do Meu Sangue - colaboradora

1997 - Chiquititas - Autora (1ª temporada)

1998 - Fascinação - colaboradora

2000 - Vidas Cruzadas - colaboradora

2001 - Amor e Ódio - supervisão de texto

2002 - Marisol - supervisão de texto

2003 - Jamais Te Esquecerei - supervisão de texto

2003 - Canavial de Paixões - supervisão de texto

2004 - Seus Olhos - autora principal

2004–2007 - Carga Pesada - roteirista

2016 - A Terra Prometida - colaboradora

2021 - Gênesis - colaboradora

Roteiristas do Brasil